Чертковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Чертковское сельское поселение — входит в Селивановский район Владимирской области
 Чертковское сельское поселение — входит в Чертковский район Ростовской области